Лужковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Лужковское сельское поселение — входит в Буйский район
 Лужковское сельское поселение — входит в Нерехтский район